

Patronymes 
Bourdassov (masculin ; ) ou Bourdassova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anton Bourdassov (1991-), joueur de hockey sur glace russe.
 Vladimir Bourdassov (1921-1944), héros de l'Union soviétique.

Patronyme russe